Franco Sartori (1892-1965) – compositore e pianista italiano
Franco Sartori (1922-2004) – storico dell'antichità italiano